Cethegus – famiglia di patrizi romani della gens Cornelia
 Cetego – personaggio dell'Eneide di Virgilio
 Cethegus – genere di ragni della famiglia Dipluridae